Michael Jones peut désigner :

sport
 Michael Jones (né en 1965), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
  (né en 1987), footballeur anglais ;

musique
 Michael Jones (né en 1952), chanteur et guitariste franco-gallois ;
 Michael Jones (1942-2022), compositeur, pianiste et écrivain ;
 Wax, de son vrai nom Michael Jones (né en 1980), rappeur américain ;

autres
 Michael Jones (-1649), lieutenant-général anglais ;
 Michael Jones (né en 1940), historien d'origine galloise ;
 Michael Caton-Jones (né en 1958), réalisateur, producteur et acteur britannique.

Voir aussi